Uribarri steht für:

 Uribarri (Bilbao). ein Bezirk der baskischen Stadt Bilbao

Uribarri der Familienname folgender Personen:

 José Luis Uribarri (1936–2012), spanischer Fernsehmoderator und -regisseur
 Unai Uribarri (* 1984), spanischer Radrennfahrer